Mühlhausen puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Mühlhausen, municipio del estado de Turingia.
Mühlhausen, municipio de la región Franconia Media, estado de Baviera.
Mühlhausen, municipio de la región Alto Palatinado, estado de Baviera.